Lott peut désigner :

Patronyme

 Dawn Lott, mathématicienne appliquée américaine ;
 Felicity Lott (née en 1947), soprano anglaise ;
  (1959-), mathématicien américain ;
 Ronnie Lott (né en 1959), joueur américain de football américain ;
 Ryan Lott (1979-), alias Son Lux, compositeur, musicien et chanteur américain ;
 Trent Lott (né en 1941), homme politique américain.

Toponyme
 Lott, ville du Texas.